Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 173-as, továbbá -as, 173E, 173É jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 173-as busz (Budapest)
 173É busz (Budapest, 1980–2005)megszűnt
 -as busz (Budapest, 1994–2008)megszűnt
 173-as busz (Budapest, 2008–2013)megszűnt
 173E busz (Budapest, 2008–2013)megszűnt